Новый Остров — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Новый Остров — посёлок в Рогачёвском районе Гомельской области.
 Новый Остров — деревня в Кличевском районе Могилёвской области.

Россия 
 Новый Остров — деревня в Дновском районе Псковской области.

Украина 
 Новый Остров — село в Самборском районе Львовской области.